Садда́м Хусе́йн () — один из главных отрицательных персонажей мультипликационного сериала «Южный парк». Манера поведения Саддама лишь в общих чертах базируется на его реальном прототипе. В сериале Саддам часто пытается захватить мир, причём начинает обычно с Канады; после смерти Саддам попадает в Ад, где вступает в гомосексуальные отношения с Сатаной. Саддама озвучивает Мэтт Стоун (следует отметить, что в титрах полнометражного фильма указано, что Саддам озвучивает себя сам).

Анимация 
Тело Саддама выполнено в обычном стиле «Южного парка» (как будто бы вырезано из цветной бумаги), но лицо — вырезано из реальной фотографии, как иногда это делается в сериале с некоторыми знаменитостями. Саддам — единственный постоянный персонаж, выполненный таким образом. Голова Саддама выполнена в «канадском стиле», то есть не имеет нормального рта, а состоит из двух половинок, причём при разговоре верхняя половинка отделяется. Возможно, причина этого в том, что первое появление Саддама произошло в серии 201 «Не без моего ануса», которая позиционируется как «мультфильм в мультфильме», снятый в Канаде. В той же серии можно обратить внимание, что все арабы выполнены в этом стиле.

Личность 
Персонаж основан на личности реально жившего иракского диктатора Саддама Хусейна, но демонстрирует существенные отличия от прототипа. В сериале у Саддама высокий капризный голос, гомосексуальная ориентация, он часто успокаивает окружающих, негативно (как правило, обоснованно) реагирующих на его поведение, фразой «Э, мужик, расслабься!» Саддам часто оскорбляет собеседников. Особенно ярко это выражено в его романтических отношениях с Сатаной: князь тьмы был столь эмоционально оскорблён, что их отношения не смогли продолжаться дальше, и Сатана сослал Саддама в Рай.

Похоже, что Саддам одержим Канадой. Он дважды захватывал её: в эпизодах «Не без моего ануса» и «Рождество в Канаде», а в фильме «Саут-Парк: большой, длинный и необрезанный» Саддам, получив власть над миром, заставляет канадцев (да и американцев тоже) пасть перед ним на колени.

Появления в эпизодах

«Не без моего ануса» 

При своём первом появлении в сериале Саддам пытается захватить Канаду, развешивая всюду свои портреты и флаги Ирака. Планы Саддама разрушают Терренс и Филлип при помощи канадского народа и своих кишечных газов. События этого эпизода позже оказываются сюжетом фильма, основанного на реальных событиях и снятого канадским дуэтом Терренса и Филлипа.

«Мексиканская зырящая лягушка с южной Шри-Ланки» 

В самом конце эпизода, когда продюсер Иисуса попадает в Ад, там его встречают Сатана и Саддам, взявшиеся за руки, причём Саддам при этом говорит с канадским акцентом: «насечёт» (aboot) вместо «насчёт» ().

«Саут-Парк: большой, длинный и необрезанный» 

Саддам после гибели «под копытами стада диких кабанов» (так утверждает телевидение Саут-Парка) находится в Аду. Там он состоит в интимной гомосексуальной связи с Сатаной, причём Сатану ранят грубости и оскорбления Саддама. Для успокоения своего любовника в одном из эпизодов Саддам поёт песенку «I Can Change», где сваливает своё плохое поведение на своих родителей и окружение. Убедившись, что Саддаму нужна только помощь для того, чтобы вернуться на землю, Сатана разрывает с ним отношения.

При вторжении на Землю Саддам ведёт себя как единоличный поработитель планеты, всячески прилюдно оскорбляя и унижая Сатану, который, приходя в гнев, сбрасывает Саддама в пропасть на острые камни. Саддам умирает, однако затем Сатана, по просьбе Кенни, возвращает всех и вся к прежнему состоянию, и во время исполнения финальной счастливой песни Саддам поёт вместе со всеми.

После премьеры фильм был запрещён в Ираке ввиду изображения Саддама любовником Сатаны. Когда Саддама судили в 2006 году, Мэтт Стоун пошутил, что американские военные показывали реальному Саддаму фильм во время заключения.

«Попадают ли умственно отсталые в ад?» / «Возможно» 

В этом эпизоде погибший Саддам попадает в Ад и обнаруживает, что Сатана стал встречаться с новым любовником по имени Крис. После неудачи в мирном разрешении ситуации между Крисом и Саддамом вспыхивает война, они неоднократно убивают друг друга, но после смерти снова попадают в Ад («Куда ещё мне было деться? В Детройт?» — каждый раз объясняют они Сатане). Князь тьмы, запутавшийся в своих чувствах, просит совета у Бога. Тот советует ему побыть одному и разобраться в себе, чему Сатана и следует, к разочарованию дерущихся.

«Лестница в небо» 

Правительство США «обнаруживает» по форме обычных облаков, что Саддам Хусейн построил в Раю фабрику по производству оружия массового поражения. В конце эпизода обнаруживается, что Саддам действительно заставил живущих в раю мормонов построить такую фабрику, убедив всех, даже Бога, что это фабрика по производству сладостей. Кроме того, в эпизоде раскрывается истинная причина смерти персонажа — американские военные говорят, что тайно убили его за несколько месяцев до происходящих событий.

«Шоу закрыто» 

Саддам появляется как один из обликов, которые принимает инопланетянин, общающийся с главными героями; при этом он поёт песню «Michigan J Frog» в шляпе и галстуке.

«Сумасшедшие калеки» 

Саддам Хусейн появляется как часть «Легиона Судьбы», созванного Кристофером Ривом. Неизвестно, как Саддам попал на Землю, но он остаётся на Земле и в последующих эпизодах.

«Рождество в Канаде» 

Саддам маскируется под нового канадского премьер-министра, издаёт странные законы и говорит, что они будут действовать вечно, и, наконец, убивает Кенни. После этого Стэн разоблачает Саддама, и канадцы помещают его под стражу. Примечательно, что детали поимки Саддама совпадают с реальными событиями (вплоть до отсылки к месту, где он был пойман). Это вызвано особенностями выпуска эпизодов — изменения в сценарий вносятся часто менее чем за неделю до выхода серии: эпизод вышел 17 декабря, а Саддам был арестован 13-го.

Появления вне сериала 
На сегодняшний момент Саддам больше не появлялся в сериале, однако 7 марта 2007 года на обложку Rolling Stone было помещено изображение Картмана, фотографирующего его повешение на мобильный телефон, что является намёком на обстоятельства казни реального Саддама, состоявшейся 30 декабря 2006 года.

Интересные факты 

 В титрах фильма «Саут-Парк: большой, длинный и необрезанный» отмечено, что Саддама озвучивает он сам.
 В серии «Лестница в небо» Саддам в Раю, в серии «Сумасшедшие калеки» — он на Земле. Эта нестыковка не имеет объяснения до сих пор.
 В обоих случаях захвата Саддамом власти в Канаде, ему помогает Скотт-Козёл. Правда, во втором случае Скотт не подозревает, что помогает Саддаму.
 Саддам — один из двух исторических диктаторов, часто упоминаемых в сериале. Но если Адольф Гитлер разговаривает как и положено, по-немецки, то Саддам говорит по-английски, очень вульгарным языком, вдобавок с канадским акцентом.

Примечания

Литература по теме 
 Саддам Хусейн на South Park Studios
 
 

Вымышленные массовые убийцы
Саддам Хусейн
Кинозлодеи
Вымышленные геи
Персонажи «Южного Парка»